Acronimul FTP poate însemna:
File Transfer Protocol, un protocol (set de reguli) pentru transmiterea de fișiere prin rețele de calculatoare
Cablu torsadat ecranat', un gen de cablu electric cu perechi de fire răsucite în folie, v. cablu torsadat

Acronime de trei litere